Футбольная лига в сезоне 2005-06 — 108-й сезон Футбольной лиги Англии и 14-й сезон в его нынешнем формате лиги. Сезон начался в августе 2005 года и завершился в мае 2006 года, розыгрышем финала плей-офф.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Это Чемпионат Футбольной лиги, Первая Футбольная лига и Вторая Футбольная лига. По завершении каждого сезона, две лучших команды и победитель плей-офф выходят в Премьер-лигу, а две худших команды, набравшие наименьшее количество очков по итогам сезона, выбывают в Национальную Конференцию.

Победителем Чемпионата Футбольной лиги стал Рединг, Первой Футбольной лиги — Саутенд Юнайтед, а Второй Футбольной лиги — Карлайл Юнайтед.

Итоговые турнирные таблицы

Чемпионат Футбольной лиги

Плей-офф

Первая Футбольная лига

Плей-офф

Вторая Футбольная лига

Плей-офф

Ссылки 
 Футбольная лига 2005/06 на RSSSF.com

2005
Футбол в Англии в сезоне 2005/2006
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006